Сан Хосе Атотонилко има више значења:

 Сан Хосе Атотонилко (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Атотонилко (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику